Der Begriff Spanischer Reiter bezeichnet:

 den Titel eines Reliefbildes von Salvador Dalí
 eine bewegliche Stacheldraht-Barriere, siehe Spanischer Reiter (Barriere)
 ein Folterinstrument, auch Spanischer Bock genannt
 ein Hilfsmittel zur Ausbildung von Pferden (hier hat der Begriff seinen Ursprung), siehe Spanischer Reiter (Pferdeausbildung)